Полетаево I — топоним в России:

 Полетаево I-е — село в Сосновском районе Челябинской области.
 Полета́ево I — узловая железнодорожная станция Челябинского региона Южно-Уральской железной дороги.

См. также 
 Полетаево
 Полетаево II